Сан может означать:

Слово или часть слова 
 Сан — чин или звание; как правило, означает духовный сан, либо высокий чин.
 Сан- (от ,  и созвучных слов других языков, означающих «святой») — префикс или часть составного слова, означающая «святой»; см. также список всех статей, начинающихся на «Сан-».
  — один из японских именных суффиксов.
 Сан () — распространённое в ЮАР альтернативное название бушменов.

Буквы:
 Сан (; ) — архаическая буква греческого алфавита, вышедшая из употребления уже к VI в. до н. э.
 Сани (также «сан», ს) — восемнадцатая буква грузинского алфавита.

Населённые пункты:
 Сан () — коммуна во Франции, в департаменте Кальвадос.
 Сан () — город в Мали, в области Сегу

Реки:
 Сан — в Польше и на Украине, приток Вислы.
 Сан — в Республике Коми.
 Сан (в верховье — Кронгпоко) — в Камбодже и Вьетнаме, приток Меконга.
  — в Монтане (США), приток Миссури.

Фамилии:
 Сан, Грегори (род. 1962) — тринидадский бобслеист.
 Сан, Стефани (род. 1978) — сингапурская певица и композитор.
 Сан Сюэ (, род. 1984) — китайская спортсменка, олимпийская чемпионка.
 Сан, Фернан (; 1881—1922) — французский велогонщик.

Сокращения 
Сокращение «сан.»:
 Санаторий.
 Санитар, санитарный.
Сокращение «САН»:
 Силовой агрегат насоса
 Слабоалкогольный напиток (см. также алкогольные напитки)
 Словацкая академия наук
 Стирол и акрилонитрил

См. также 

 Sun, SAN
 Сен